Питер Келли Трипучка (; родился 16 февраля 1959 года, Глен-Ридж, штат Нью-Джерси) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Университете Нотр-Дам, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Детройт Пистонс». Позже выступал за команды «Юта Джаз», «Шарлотт Хорнетс» и «КСП Лимож». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1982). Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1982, 1984). В 1983 году Трипучка стал лидером регулярного чемпионата НБА по количеству проведённого времени на площадке. Два раза включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1979, 1981). Всего за карьеру в НБА сыграл 707 игр, в которых набрал 12 142 очка (в среднем 17,2 за игру), сделал 2703 подбора, 2090 передач, 678 перехватов и 137 блок-шотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки БК «Лимож»